Loudon (poble de Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee 
 Loudon (Nou Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nou Hampshire 
 Comtat de Loudon, comtat de l'estat de Tennessee
 John Claudius Loudon (1783 – 1843), dissenyador de jardins i botànic escocès